Думнов (Думнова) — фамилия:

 Думнов, Афанасий Перфильевич (1887—1970) — участник Первой мировой и Гражданской войн, полный кавалер солдатского Георгиевского креста.
 Думнов, Владимир Васильевич (1854—1926) — русский книгоиздатель и книгопродавец.

 Думнова, Елена Дмитриевна (род. 1970) — советская биатлонистка.

См. также 
 Думный